

Film
The Sorrows of Satan – film del 1917 diretto da Alexander Butler
L'angoscia di Satana (The Sorrows of Satan) – film del 1926 diretto da D.W. Griffith

Letteratura 
 The Sorrows of Satan – romanzo di Marie Corelli del 1985